Asioli ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifazio Asioli (1769–1832), italienischer Musiktheoretiker, Kapellmeister und Komponist